Блу-Эрт ():

 Блу-Эрт — округ в штате Миннесота, США.
 Блу-Эрт — город в округе Фэрибо, штат Миннесота, США.
 Блу-Эрт-Сити — тауншип в округе Фэрибо, Миннесота, США.
 Блу-Эрт — река в США.